Бален:

Фамилия 
 
 Бален, Мирей (1909—1968) — французская киноактриса
 Бален, Хендрик ван (1575—1632) — художник

Топоним 
 Бален (Balen) — коммуна в Бельгии, провинция Антверпен
 Бален (Baelen) — коммуна в Бельгии, провинция Льеж

См. также 
 Баллен